University of Technology kan syfta på följande platser:

Irak 

 University of Technology (universitet i Irak), Bagdad, Al Rusafa,

Jamaica 

 University of Technology (universitet i Jamaica), Parish of Saint Andrew, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar